Asisa peut désigner :

Toponymes

Asisa : une rivière d'Amazonie, sous-affluent de l'Orénoque ;
 Asisa : un sommet du massif de Parú-Euaja, dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme